Les Bruins d'Estevan sont une équipe de hockey sur glace de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan. L'équipe est basée à Estevan dans la Saskatchewan.

Historique 
La franchise fut créée à la base sous le nom des Indians de Humboldt, avant de déménager en 1957 à Estevan. L'équipe devient alors membre de la Western Hockey League en 1966 et remporte la Coupe du Président en 1968.

En 1971, la franchise déménage du côté de New Westminster dans la Colombie-Britannique et deviennt les Bruins de New Westminster. Par la suite, l'équipe est renommée Blazers de Kamloops.

La même année que la franchise quitte Estevan, une nouvelle équipe et joue depuis dans la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan. L'équipe est sacrée championne de la ligue en 1985 et 1999.

Joueurs

Saisons après saisons 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

1966-1971 

|-
| 1966-1967 || 56 || 33 || 18 || 5 || 273 || 197 || 71 ||align="left"|  de la WHL ||align="left"| Défaite en demi-finale
|- bgcolor="#eeeeee"
| 1967-68 || 60 || 45 || 13 || 2 ||262 || 169 || 90 ||align="left"|  de la WHL ||align="left"| Champion de la WHL
|-
| 1968-1969 || 60 || 40 || 28 || 0 || 294 || 195 || 80 ||align="left"|  Est||align="left"| Défaite en demi-finale
|- bgcolor="#eeeeee"
| 1969-1970 || 60 || 28 || 31 || 1 || 237 || 255 || 57 ||align="left"|  Est ||align="left"|Défaite en quart de finale
|-
| 1970-1971 || 66 || 41 || 20 || 5 || 283 || 201 || 87 ||align="left"|  Est ||align="left"| Défaite en quart de finale

Depuis 1971 

|-
|1972-1973 ||48 ||34 ||14 ||0 ||- ||243 ||163 ||68 ||align="left"|  sud||
|- bgcolor="#eeeeee"
|1973-74 ||50 ||34 ||14 ||2 ||- ||233 ||150 ||70 ||align="left"| ||
|-
|1974-1975 ||58 ||41 ||17 ||0 ||- ||302 ||202 ||82 ||align="left"| ||
|- bgcolor="#eeeeee"
|1975-1976 ||58 ||29 ||28 ||1 ||- ||300 ||291 ||59 ||align="left"|||
|-
|1976-1977 ||60 ||20 ||40 ||0 ||- ||237 ||358 ||40 ||align="left"|||
|- bgcolor="#eeeeee"
|1977-1978 ||60 ||32 ||26 ||2 ||- ||309 ||265 ||66 ||align="left"|||
|-
|1978-1979 ||60 ||14 ||45 ||1 ||- ||211 ||339 ||29 ||align="left"|||
|- bgcolor="#eeeeee"
|1979-1980 ||60 ||34 ||26 ||0 ||- ||318 ||273 ||68 ||align="left"| sud ||align="left"| Défaite en  ronde
|-
|1980-1981 ||60 ||34 ||24 ||2 ||- ||326 ||272 ||70 ||align="left"| sud ||align="left"| Non qualifiés
|- bgcolor="#eeeeee"
|1981-1982 ||60 ||17 ||40 ||3 ||- ||246 ||332 ||37 ||align="left"| ||align="left"| Non qualifiés
|-
|1982-1983 ||64 ||23 ||41 ||0 ||- ||294 ||353 ||46 ||align="left"| ||align="left"| Défaite en 
|- bgcolor="#eeeeee"
|1983-1984 ||64 ||30 ||33 ||1 ||- ||301 ||341 ||61 ||align="left"| ||align="left"| Défaite en 
|-
|1984-1985 ||64 ||44 ||18 ||2 ||- ||382 ||275 ||90 ||align="left"| ||align="left"|Victoire en finale (Coupe Anavet)
|- bgcolor="#eeeeee"
|1985-1986 ||60 ||47 ||11 ||2 ||- ||461 ||242 ||96 ||align="left"| ||
|-
|1986-1987 ||64 ||25 ||36 ||3 ||- ||301 ||340 ||53 ||align="left"| ||align="left"| Défaite en 
|- bgcolor="#eeeeee"
|1987-1988 ||60 ||29 ||29 ||2 ||- ||289 ||305 ||60 ||align="left"| ||
|-
|1988-1989 ||64 ||30 ||33 ||1 ||- ||347 ||357 ||61 ||align="left"|||
|- bgcolor="#eeeeee"
|1989-1990 ||68 ||30 ||30 ||8 ||- ||239 ||261 ||68 ||align="left"| ||align="left"| Défaite en 
|-
|1990-1991 ||68 ||26 ||37 ||5 ||- ||260 ||330 ||57 ||align="left"| ||align="left"| Non qualifiés
|- bgcolor="#eeeeee"
|1991-1992 ||64 ||45 ||16 ||3 ||- ||328 ||224 ||94 ||align="left"| ||align="left"| Défaite en Finale
|-
|1992-1993 ||64 ||32 ||26 ||2 ||- ||256 ||232 ||70 ||align="left"| ||align="left"| Défaite en demi-finale
|- bgcolor="#eeeeee"
|1993-1994 ||68 ||27 ||32 ||9 ||- ||245 ||252 ||63 ||align="left"| ||align="left"| Défaite en 
|-
|1994-1995 ||64 ||29 ||29 ||6 ||- ||259 ||271 ||64 ||align="left"| ||align="left"| Défaite en quart de finale
|- bgcolor="#eeeeee"
|1995-1996 ||64 ||38 ||17 ||9 ||- ||273 ||202 ||85 ||align="left"| sud ||align="left"| Défaite en demi-finale
|-
|1996-1997 ||64 ||19 ||37 ||8 ||- ||230 ||282 ||46 ||align="left"| ||align="left"| Défaite en quart de finale
|- bgcolor="#eeeeee"
|1997-1998 ||64 ||28 ||29 ||7 ||- ||220 ||234 ||63 ||align="left"| ||align="left"| Défaite en quart de finale
|-
|1998-1999 ||66 ||44 ||14 ||8 ||- ||288 ||191 ||96 ||align="left"| ||align="left"|Victoire en finale (Coupe Anavet)
|- bgcolor="#eeeeee"
|1999-2000 ||60 ||20 ||32 ||8 ||- ||190 ||246 ||48 ||align="left"| ||align="left"| Défaite en quart de finale
|-
|2000-2001 ||62 ||20 ||38 ||3 ||1 ||225 ||299 ||44 ||align="left"| ||align="left"| Non qualifiés
|- bgcolor="#eeeeee"
|2001-2002 ||64 ||29 ||25 ||4 ||6 ||243 ||259 ||68 ||align="left"| Sherwood ||align="left"| Défaite en quart de finale
|-
|2002-2003 ||60 ||19 ||32 ||5 ||4 ||212 ||262 ||47 ||align="left"| Sherwood ||align="left"| Non qualifiés
|- bgcolor="#eeeeee"
|2003-2004 ||60 ||21 ||23 ||8 ||8 ||188 ||209 ||58 ||align="left"| Sherwood ||align="left"| Non qualifiés
|-
|2004-2005 ||55 ||34 ||14 ||6 ||1 ||195 ||143 ||75 ||align="left"| ||align="left"| Défaite en demi-finale
|- bgcolor="#eeeeee"
|2005-2006 ||55 ||13 ||36 ||3 ||3 ||140 ||223 ||32 ||align="left"| Sherwood ||align="left"| Non qualifiés

Voir aussi 
  Site officiel

Estevan
Club de hockey sur glace en Saskatchewan
Estevan